Алекса́ндр Зы́бин:
 Зыбин, Александр Викторович (род. 1960) — советский и российский хоккеист — левый нападающий, затем тренер.
 Зыбин, Александр Сергеевич (1951—2010) — советский и российский яхтсмен.
 Зыбин, Александр Александрович (род. 1984) — российский яхтсмен.